Brett Clark (né le  à Wapella en Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995 || Millionaires de Melville || LHJS || 62 || 19 || 32 || 51 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 1995-1996 || Black Bears du Maine || HE || 39 || 7 || 31 || 38 || 22 || - || - || - || - || -
|- 
| 1997-1998 || Canadiens de Frédéricton || LAH
| 20 || 0 || 6 || 6 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 17
|-
| 1997-1998 || Canadiens de Montréal || LNH || 41 || 1 || 0 || 1 || 20 || - || - || - || - || -
|- 
| 1998-1999 || Canadiens de Montréal || LNH || 61 || 2 || 2 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|- 
| 1998-1999 || Canadiens de Frédéricton || LAH || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-2000 || Solar Bears d'Orlando || LIH || 63 || 9 || 17 || 26 || 31 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1999-2000 || Thrashers d’Atlanta || LNH || 14 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
| 2000-2001 || Solar Bears d’Orlando || LIH || 43 || 2 || 9 || 11 || 32 || 15 || 1 || 6 || 7 || 2
|- 
| 2000-2001 || Thrashers d’Atlanta || LNH || 28 || 1 || 2 || 3 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2001-2002 || Wolves de Chicago || LAH || 42 || 3 || 17 || 20 || 18 || - || - || - || - || - 
|- 
|Bears de Hershey || LAH || 32 || 7 || 9 || 16 || 12 || 8 || 0 || 2 || 2 || 6
|- 
| 2001-2002 || Thrashers d’Atlanta || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2002-2003 || Bears de Hershey || LAH || 80 || 8 || 27 || 35 || 26 || 5 || 0 || 4 || 4 || 4
|- 
| 2003-2004 || Bears de Hershey || LAH || 64 || 11 || 21 || 32 || 37 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Avalanche du Colorado || LNH || 12 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|- 
| 2004-2005 || Bears de Hershey || LAH || 67 || 7 || 38 || 45 || 54 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Avalanche du Colorado || LNH || 80 || 9 || 27 || 36 || 56 || 9 || 2 || 2 || 4 || 2
|- 
| 2006-2007 || Avalanche du Colorado || LNH || 82 || 10 || 29 || 39 || 50 || - || - || - || - || -
|- 
|2007-2008 || Avalanche du Colorado || LNH || 57 || 5 || 16 || 21 || 33 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Avalanche du Colorado || LNH || 76 || 2 || 10 || 12 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Avalanche du Colorado || LNH || 64 || 3 || 17 || 20 || 28 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2010-2011 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 82 || 9 || 22 || 31 || 14 || 18 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 82|| 2|| 13|| 15|| 20|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 18 || 1 || 16 || 17 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013 || Wild du Minnesota || LNH || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Monsters du lac Érié || LAH || 53 || 6 || 8 || 14 || 24  || - || - || - || - || - 

| 689 || 45 || 141 || 186 || 293 || 28 || 3 || 4 || 7 || 10

Notes et références 

Naissance en décembre 1976
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Monsters du lac Érié
Champion de la Coupe Turner
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en Saskatchewan